Суперкубок Туреччини з футболу 1993 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 серпня 1993 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Галатасараєм» та віце-чемпіоном Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

1993
Туреччина
1993 у турецькому спорті